Rájec bezeichnet in Tschechien

Rájec-Jestřebí (Raitz-Jestreb), Stadt im Okres Blansko
Rájec u Zábřeha (Groß Rasel), Gemeinde im Okres Šumperk
Rájec (Raitz), Ortsteil der Gemeinde Borovnice u Potštejna, Okres Rychnov nad Kněžnou
Rájec (Tisá) (Raiza), Ortsteil der Gemeinde Tisá, Okres Ústí nad Labem
Rájec nad Svitavou (Raitz), Ortsteil der Stadt Rájec-Jestřebí, Okres Blansko
Rájec u Černavy (Kösteldorf), Ortsteil der Gemeinde Černava, Okres Karlovy Vary